Chrennikow ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Alexandrowitsch Chrennikow (* 1973), russischer Ski-Orientierungsläufer
 Sergei Alexandrowitsch Chrennikow (1872–1929), russischer Ingenieur mit Spezialisierung auf Hüttenwesen und Schiffbau
 Tichon Nikolajewitsch Chrennikow (1913–2007), russischer Komponist